Tularosa, Novi Meksiko
Fort Tularosa
Bitka za Fort Tularosu
Tularosa (rijeka)
USS Tularosa (AOG-43)
Tularosa (geološki bazen)
Cyprinodon tularosa, vrsta ribe
Alamogordski povijesni muzej, bivšeg imena Muzej Povijesnog društva bazena Tularose
Tularosa (povijesno razdoblje) (1150--1250.)

Izvori